Michaëlla Krajicek e Renata Voráčová erano le detentrici del titolo, ma Krajicek quest'anno non ha partecipato.

Il doppio del torneo di tennis ITS Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Vorácová ha fatto coppia con Julija Bejhel'zymer, ma ha perso in finale contro Inés Ferrer Suárez e Richèl Hogenkamp 2–6, 6–7(4–7).

Teste di serie

 Eva Hrdinová /  Mervana Jugić-Salkić (semifinali)
 Sandra Klemenschits /  Tatjana Maria (quarti di finale)

 Elena Bovina /  Valerija Savinych (primo turno) 
 Maria Abramović /  Mihaela Buzărnescu (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

ITS Cup 2012